Morozovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Morozovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia